Bouchon peut désigner :

Objet physique 
 le bouchon est une brosse dure que l'on utilise après l'étrille lors du pansage du cheval ;
 le bouchon de bouteille, souvent en liège pour fermer hermétiquement une bouteille ;
 Le goût de bouchon du vin, goût ou/et odeur indésirable(s) occurrant parfois au cours du processus de fabrication;
 le bouchon à came pour réservoirs de carburant (jerrican) ;
 le bouchon cassant ou bouchon fusible ;
 le bouchon de dessablage, pour la réalisation des bloc-cylindres des moteurs à combustion interne ;
 le bouchon mécanique, à bascule ou à étrier qui équipe des bouteilles réutilisables et certains réservoirs de carburant de motocyclette ;
 le bouchon d’oreille ou protection auditive pour réduire la perception du volume sonore ;
 le bouchon de pêche est un flotteur d'une ligne de pêche ;
 le bouchon de protection des embouts filetés de chauffage/plomberie ou des extrémités des câbles informatique connectique.
 le bouchon de sécurité peut signifier:
 le bouchon de sécurité (anti-ouverture et anti-dépression) pour récipient contenant un produit dangereux ;
 le bouchon de sécurité (ou soupape) pour centrale vapeur et autocuiseur qui empêche que la pression interne dépasse le seuil toléré ;
 le bouchon de sécurité de baignoire (dispositif anti-débordement immergé) ;
 le bouchon de sécurité de canon de pistolet paint-ball ;
 le bouchon de sécurité d’installation de gaz (détendeur) ;
 le bouchon de valve  est un accessoire de roue de bicyclette ;
 le bouchon verseur et le bouchon doseur ;
 bouchon de vidange ;

Concept 
 Bouchon peut désigner familièrement un encombrement de la circulation (voir embouteillage).
 un bouchon () en informatique est un outil de test qui simule un échange de données avec l'élément que l'on teste.
 en électricité, un circuit bouchon est un circuit réjecteur ou filtre coupe-bande constitué par l'association en dérivation d'une bobine, d'un condensateur et parfois d'une résistance.
 bouchon-club
 Bouchon écologique dit « Snap clic » permet d'éviter qu'il ne soit perdu dans la nature et ingéré par des animaux 
 Bouchon en acier inoxydable, fermeture sous vide de bouteilles de vin.

Cuisine et gastronomie 
Un bouchon  est un rameau de verdure, couronne de lierre ou quelque autre signe qu’on attache à une maison pour faire connaître qu’on y vend du vin. exemple : Un bouchon de cabaret
 Un bouchon est un petit restaurant typique de la région de Lyon (voir Cuisine lyonnaise) 
 une catégorie de petits fromages de chèvre ou de vache selon sa région d'origine (Bourgogne, Normandie…) :
 bouchon de Sancerre, fabriqué dans Le Sancerrois.
 une bouchée de viande, de type raviole, entourée de pâte cuite à la vapeur dans la cuisine d'origine chinoise de La Réunion ;
 c'est, en jardinage, le cocon protecteur des chenilles pendant l'hiver (Dic.Trévoux-1771)

Sport et jeux de société 
 la cible du jeu de pétanque, plus communément appelée un cochonnet (du provençal bouchoun, qui signifie petite boule, et non le mot français bouchon, qui sert à boucher).
 des jeux d'adresse : le jeu du bouchon (lancer), le bouchon flottant (équilibre), un billard à bouchon.
 dans le jargon du rugby à XV, un plaquage violent ou spectaculaire.

Personnalités 

 Basile Bouchon (actif en 1725), inventeur français.
 Germain Bouchon-Brandely (1847-1893), sculpteur français.
 Jean-Paul Bouchon (1953-), écrivain français.

Personnages portant ce nom 
 Le souteneur de Casque d'Or

Toponyme 
 Bouchon, commune française de la Somme;
 Le Bouchon-sur-Saulx, commune française de la Meuse.

Expressions (expressions associées) 
 « Pousser le bouchon un peu trop loin », signifie aller trop loin dans une accusation, une affirmation , exagérer, dépasser les bornes. 
 « Mon petit bouchon », terme affectif pour désigner quelqu'un que l'on aime bien (souvent un enfant...). 
 « Être bouché » signifie être sourd, avoir un bouchon dans son oreille.

Littérature 
 Le bouchon de cristal est un roman policier de Maurice Leblanc

Voir aussi 
 Bouchon-club
 Bouchonnage

Notes et références